Захаркино — название населённых пунктов:
 Захаркино — деревня в Московской области.
 Захаркино — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Захаркино — деревня в Островском районе Псковской области, Бережанская волость.
 Захаркино — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.
 Захаркино — деревня в Куньинском районе Псковской области, Ущицкая волость.
 Захаркино — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Захаркино — деревня в Смоленской области.
Захаркино — деревня в Торопецком районе Тверской области.